Левконас може да се отнася за:

 Пъпли, на гръцки Левконас, село в Гърция, в дем Преспа, област Западна Македония;
 Кавакли, на гръцки Левконас, село в Гърция, дем Сяр, област Централна Македония.